Села:
 Бокове — Кіровоградська область, Долинський район
 Бокове — Луганська область, Луганський район
 Бокове — Одеська область, Любашівський район

Селища:
 Бокове — Донецька область, Добропільська міська рада

Див. також 
 Боково-Платове — смт, Луганська область, Антрацитівська міська рада